BNP Paribas Masters 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 8–15 listopada 2009 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 2 750 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w tenisie ziemnym
2009 we Francji